Казино «Рояль» (Casino Royale):
 Казино «Рояль» (роман) — первая книга из цикла так называемой «Бондианы» Яна Флеминга (1953)
 Казино «Рояль» (Climax!) — адаптация одноимённого романа для телевидения.
 Казино «Рояль» (фильм, 1967) — комедия по мотивам одноимённого романа
 Казино «Рояль» (фильм, 2006) — боевик по мотивам одноимённого романа с Дэниелом Крэйгом в главной роли
 «Casino Royale» — сингл Герба Алперта.

См. также